Buschdorf – frazione del comune tedesco di Zechin
 Buschdorf – quartiere della città tedesca di Bonn
 Buschdorf (oggi Zakrzewo) – comune polacco
 Büschdorf – quartiere della città tedesca di Halle (Saale)